Benimantell kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benimantell (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Benimantell (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar